Barratt kan som auktorsförkortning betyda:

 Barbara Ingeborg Patricia Barratt
 Joseph Barratt

Robotskapade auktorsförkortningar